Merikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Merikari (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Merikari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,42, long 21,56), 
 Merikari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,44, long 21,65), 

Robotskapade Finlandförgreningar